Minello bezeichnet 
 Minello (Einheit), italienisches Volumenmaß

Minello ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Minello (1918–1947), italienischer Schauspieler
 Gianni Minello (* 1938), italienischer Regisseur
 Tatiana Minello (* 1970), brasilianische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin